MRV steht für:

 Flughafen Mineralnyje Wody in Russland (IATA-Code)
 Multiple Reentry Vehicle, nuklearer Mehrfachsprengkopf, Vorläufer des Multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV)
 Münsteraner Regattaverein
 MRV Engenharia, ein brasilianisches Immobilienunternehmen

mrv steht für:
 Mangarevanische Sprache, polynesische Sprache (Sprachcode nach ISO 639-3)

Abkürzung